Aleksandr Aleksiejewicz Jakowlew – oberprokurator Świątobliwego Synodu Rządzącego
 Aleksandr Siergiejewicz Jakowlew (1906–1989) – radziecki konstruktor samolotów
 Aleksandr Iwanowicz Jakowlew (1911–?) – działacz komunistyczny
 Aleksandr Nikołajewicz Jakowlew (1923–2005) – radziecki polityk, doradca Michaiła Gorbaczowa, pomysłodawca „pieriestrojki” i „głasnosti”
 Aleksandr Anatoljewicz Jakowlew – rosyjski aktor

 Ołeksandr Wołodymyrowycz Jakowlew (ur. 1957) – ukraiński (radziecki) lekkoatleta, trójskoczek